Château de Lasserre sur la commune de Lasserre (Lot-et-Garonne) en France.
 Château de Lasserre sur la commune de Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne) en France.
 Château de Lasserre sur la commune de Béraut (Gers), en France